Шьен партиколор а пуаль фризе (фр. chien particolore à poil frisé) — порода собак, выведенная во Франции от пуделя.

Порода обладает внешними характеристиками пуделя, но отличается от него разноцветными окрасами. Шьен партиколор отличается преданностью, понятливостью и отличной способностью к обучению.

История 
Шьен партиколор а пуаль фризе ведет своё начало от разноцветных пуделей. У пуделей разрешены только однотонные окрасы, но заводчики иногда получали цветных особей, такие пудели являются браком. Поэтому заводчики начали вести долгую селекционную работу над закреплением новых окрасов, но с сохранением умеренных линий и пропорций как у пуделя.

Порода не признана FCI, AKC, AKK, признана РКФ и Французским кеннел-клубом.

Внешний вид 
Шьен партиколор а пуаль фризе обладают средними пропорциями, с характерной вьющейся или шнуровой шерстью. Производят впечатление умной, внимательной, активной и гармонично сложенной собаки, которая очень элегантна и с чувством собственного достоинства.

Голова изысканная и пропорциональная корпусу, не выглядит тяжелой или слишком утонченной. Ширина черепа меньше длины головы. Умеренно выраженные надбровные дуги, покрытые длинной шерстью. Стоп выражен незначительно. Морда крепкая, её длина примерно 9/10 длины черепа. Мочка носа хорошо пигментирована, ноздри открытые. Прикус ножницеобразный, зубы крепкие. Губы умеренно развитые, сухие, хорошо пигментированы. Глаза чёрные или тёмно-коричневые, посажены немного косо. Уши длинные и висячие, покрыты длинной и волнистой шерстью.

Шея крепкая, средней длины, очень пропорциональная, линия загривка немного выпуклая. Голова посажена высоко и гордо.

Корпус очень пропорциональный. Холка умеренно выраженная. Спина короткая. Линия верха гармоничная и прочная. Поясница крепкая и мускулистая. Круп округлый. Передняя часть грудной клетки слегка выступает, располагается достаточно высоко. Грудь доходит до локтей; её ширина составляет 2/3 её длины. Грудная клетка овальная, широкая в области спины. Линия низа подтянута, но без подрыва (не как у борзых).

Хвост посажен высоко, на уровне поясницы.

Передние конечности совершенно прямые и параллельно поставленные. Конечности с хорошо развитой мускулатурой и костяком. Плечи поставлены косо, с хорошо развитой мускулатурой. Запястья продолжают линию предплечий. Пясти крепкие. Лапы маленькие и крепкие в форме короткого овала. Подушечки жесткие и толстые. Когти темные.

Задние конечности при просмотре сзади должны быть поставлены параллельно. Мускулатура хорошо развита и отчетливо выражена. Скакательные суставы с хорошо выраженными углами. Углы тазобедренных, коленных и скакательных суставов должны быть обозначены. Бедра крепкие с хорошо развитой мускулатурой. Плюсны короткие и вертикальные. Задние лапы как передние.

Движения легкие и пружинящие.

Кожа эластичная, не сырая, пигментированная.

Шерсть и окрас 
Шерстяной покров, как и у пуделей бывает двух типов: кудрявый и шнуровой

Кудрявая шерсть очень густая и обильная, тонкая, пушистая, с хорошим завитком, эластичная, равномерной длины.

Шнуровая шерсть обильная и густая, тонкой текстуры, пушистая, образует характерные шнуры длиной не менее 20 см.

Выставочных собак можно представлять в натуральном виде или в стрижке. Разрешены только стрижки, указанные по стандарту породы пудель.

Окрасы: чёрно-белый, чёрно-подпалый, чёрно-белый с подпалом, коричнево-белый, коричнево-подпалый, коричнево-белый с подпалом, голубо-белый, рыже-белый, тигровый. В окрасах с подпалом, подпалины должны быть чётко очерчены, очевидного рыжего, чистого цвета.

Размеры 
РКФ признает 4 разновидности:

 Стандартный (большой): 45-60 см + 2 см к верхней границе;
 Средний (малый): 35-45 см;
 Миниатюрный (карликовый): 28-35 см;
 Той: 24 — 28 см, идеальный рост — 25 см; допускается −1 см к нижней границе.

Французский кеннел-клуб только 3:

 Большой: 45-65 см + 2 см к верхней границе;
 Средний: 30-45 см;
 Малый: от 24 до 30-32 см.

Примечания 

Породы собак Франции
Породы собак, не признанные Международной кинологической федерацией
Породы комнатно-декоративных собак